

Пакстон — місто, штат Флорида
 Пакстон — місто, штат Іллінойс
 Пакстон — місто, штат Массачусетс
 Пакстон — селище, штат Небраска
 Пакстон — переписна місцевість, штат Каліфорнія